Luigi Galvani (sous-marin) peut faire référence à:
 Luigi Galvani, un sous-marin de la Classe Pietro Micca, en service dans la Regia Marina lancé en 1917 et ayant servi pendant la Première Guerre mondiale.
 Luigi Galvani, un sous-marin de la classe Brin, en service dans la Regia Marina lancé en 1938 et ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale.